Fußball-Bundesliga 2012/2013 var den 50:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 24 augusti 2012–18 maj 2013 med vintervila 15 december 2012–19 januari 2013. Av tradition inleddes serien med en match med de regerande mästarna (Borussia Dortmund) innan övriga matcher i omgång 1 spelades.

Bayern München vann serien på rekordhöga 91 poäng och med rekordmarginalen 25 poäng. Redan efter 28 spelade omgångar var ligaguldet gjutet för Bayern som då ledde serien med 20 poäng.

Notabelt är att serien inte innehöll några lag från det gamla Östtyskland.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser 

2012 i Tyskland
Sport i Tyskland 2013
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012/2013